Дијего Фалчинели (, Маршано, 26. јун 1991) италијански је фудбалски нападач који тренутно игра за Модену.

Статистике каријере

Клуб

Референце

Спољашње везе 
 
 Профил на Football.it (језик: италијански)
 Профил на ESPN-у (језик: енглески)
 Профил на сајту goal.com (језик: енглески)

Рођени 1991.
Нападачи у фудбалу
Италијански фудбалери
Фудбалери Серије А
Фудбалери Интера
Фудбалери Перуђе
Фудбалери Кротонеа
Фудбалери Фјорентине
Фудбалери Болоње
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Модене